Agnoletto ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Agnoletto (1743–1831), italienischer Theologe 
 Marcello Agnoletto (* 1932), ehemaliger italienischer Fußballspieler
 Vittorio Agnoletto (* 1958), italienischer Politiker und ehemaliger EU-Parlamentarier